René Crevel peut désigner :
René Crevel, écrivain
René Crevel, décorateur